Die Liste kanadischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den kanadischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft.

Allgemeines 

Im Nahschach sind 13 Großmeister, 40 Internationale Meister, drei Großmeisterinnen der Frauen und 14 Internationale Meisterinnen der Frauen für den kanadischen Schachverband spielberechtigt. Ein Großmeister ist nicht mehr für den kanadischen Schachverband spielberechtigt, zwei Großmeister und zwei Internationale Meisterinnen der Frauen sind bereits verstorben. Ein Internationaler Meister ist nur im Fernschach für den kanadischen Verband spielberechtigt.

Im Fernschach haben 6 kanadische Spieler den Titel eines Großmeisters, 13 den eines Verdienten Internationalen Meisters und 15 den eines Internationalen Meisters erworben. Von diesen sind drei Verdiente Internationale Meister und fünf Internationale Meister bereits verstorben. 
Die kanadische Einzelmeisterschaften wurde 83 mal, die kanadische Meisterschaft der Frauen 16 mal ausgespielt. Rekordmeister sind Maurice Fox und Daniel Abraham Yanofsky mit je acht Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschied Nava Starr mit acht Titeln am häufigsten für sich.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, CM = Candidate Master)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen kanadischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen kanadischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. 

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 26. April 2021.

Siehe auch 
 Liste der kanadischen Meister im Schach

Weblinks 

 Kanadische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Kanadische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Übersicht der kanadischen Meister beim kanadischen Schachverband
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Kanada
Kanada